Ме́та () — один из департаментов Колумбии. Располагается близко к географическому центру страны, к востоку от Анд. Административный центр — город Вильявисенсьо.

Административное деление 
Департамент Мета состоит из 4 регионов, которые делятся на 29 муниципалитетов:

Регионы

Муниципалитеты

Примечания

Ссылки 
 Русская страница о департаменте Мета

Департаменты Колумбии